Курея — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена на берегу реки Курея, при её впадении в Плюссу, в 5 км (по дорогам) к югу от районного центра — посёлка Плюсса. Западнее находится деревня Гривцево.

Население 

Численность населения деревни составляла 243 жителя по данным на конец 2000 года.

История 
До 2015 года деревня входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района